Мокрый Владимир Семенович (род. 30 июня 1953 года, г. Куйбышев — ныне г. Самара) — российский государственный деятель. Профессор, доктор юридических наук. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV; член фракций «Народный депутат», «Единство», «Единая Россия».

Биография 
Биография Мокрого В. С. тесно связана с Самарской землей: учёба в Куйбышевском авиационном институте им. С. П. Королева (1976 г., по специальности инженер-механик) и в Куйбышевском государственном университете (1996 г., по специальности юриспруденция) заложили отличную базу для работы в комсомольских, партийных, советских и российских государственных органах.

Начинал свою трудовую деятельность В. С. Мокрый в Куйбышевском Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ).

С 1978 по 1991 гг. Владимир Семёнович находился на комсомольской и партийной работе. Был секретарем Советского райкома ВЛКСМ, заведующим промышленно-транспортным отделом райкома КПСС, инструктором Куйбышевского обкома КПСС, депутатом райсовета, зав.сектором Куйбышевского горисполкома.

С 1991 по 1999 гг. — руководитель аппарата Администрации Самарской области, заместитель Губернатора Самарской области. В этот период Владимир Семёнович координировал организационно-правовую работу Администрации области по всем направлениям политического и социально-экономического развития. Обеспечивал взаимодействие между органами законодательной и исполнительной власти, а также между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Важнейшим направлением работы Администрации области была законотворческая деятельность: В. С. Мокрый входил от Самарской области в состав Рабочей группы по разработке Федеративного договора (1991—1992 гг.), непосредственно участвовал в подготовке предложений к проекту Конституции Российской Федерации (1993 г.), руководил работой комиссии по реформированию системы государственной власти и органов местного самоуправления Самарской области (1993 г.), являлся сопредседателем законотворческой комиссии Администрации и Губернской думы Самарской области по разработке устава (Основного Закона) и символики (герб и флаг) Самарской области.

Владимир Семёнович Мокрый населением Самарской области дважды (в 1999 году и в 2003 году) избирался с высоким рейтингом (уровень известности в избирательном округе более 75 %) депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по Сызранскому одно-мандатному избирательному округу. Одновременно, на выборах в Государственную думу осенью 2003 года В. С. Мокрый вместе с Главой Республики Мордовия Н. И. Меркушкиным возглавлял избирательный список партии «Единая Россия» по Самарской, Ульяновской областям и Республики Мордовия. Его глубокий профессионализм и опыт, эффективная практическая деятельность по организации и развитию местного самоуправления, научная работа в области муниципального права стали основанием для избрания его Председателем Комитета по вопросам местного самоуправления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего и четвёртого созывов.

В составе Комиссии при Президенте Российской Федерации по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (2001—2003 гг.). В. С. Мокрый является одним из главных разработчиков Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с принятием которого было положено начало реформе местного самоуправления в Российской Федерации. Основными направлениями проводимых в рамках реформы преобразований были разграничение предметов ведения и полномочий между субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, разделение функций органов местного самоуправления, укрепление экономической базы местного самоуправления, приближение местного самоуправления к гражданину и, в конечном итоге, формирование самодостаточного, эффективно работающего местного самоуправления, ориентированного на нужды населения.

В. С. Мокрым совместно с депутатами возглавляемого им Комитета велась активная работа по изучению правоприменительной практики федерального законодательства о местном самоуправлении в субъектах Российской Федерации, по правовому, методическому, организационному и информационному обеспечению реформы местного самоуправления, реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Регулярно проводились парламентские слушания, «круглые столы», семинары-совещания в субъектах Российской Федерации с участием руководителей законодательных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ученых, специалистов.

С участием В. С. Мокрого были подготовлены и приняты Государственной думой Федеральные законы «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». Активная позиция В. С. Мокрого и системная работа депутатов Комитета по вопросам местного самоуправления способствовали существенному совершенствованию в процессе рассмотрения, доработки и принятия Государственной думой Бюджетного, Налогового, Земельного, Жилищного, Градостроительного, Водного, Лесного кодексов Российской Федерации.

В. С. Мокрым велась работа по развитию межпарламентского сотрудничества и укреплению международного авторитета России. С 2001 по 2003 гг. Владимир Семёнович являлся заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ по изучению опыта работы государственного строительства и местного самоуправления. Являясь с 2003 по 2007 гг. членом постоянной делегации Государственной думы Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (г. Страсбург), В. С. Мокрый регулярно привлекался Советом Европы, Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, другими международными организациями в качестве ведущего эксперта в области государственного строительства и местного самоуправления.

В это же самое время В. С. Мокрый активно участвовал в социально-экономической и политической жизни Самарской области, регулярно общался со своими избирателями, содействовал строительству важнейших социальных объектов для ветеранов войны и труда, для инвалидов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывал всемерную помощь Сызранскому детскому дому, являясь председателем попечительского совета.

В. С. Мокрый — доктор юридических наук (тема: «Местное самоуправление в Российской Федерации как институт публичной власти и гражданского общества», 2003 год), профессор — многие годы успешно занимается преподавательской и научной деятельностью.

Преподавал в Куйбышевском машиностроительном техникуме и Самарском институте государственного и муниципального управления. Он — автор десятков научных работ в области государственного строительства и местного самоуправления. Под его редакцией в 2007 году был разработан и издан трехтомный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Участвовал в выпуске энциклопедии «Местное самоуправление» (Российская муниципальная академия).

В период с 2007 по 2010 гг. — Руководитель Государственного учреждения города Москвы «Московский центр местного самоуправления».

Заведует сектором муниципального права Института государства и права РАН. Является членом Российской муниципальной академии (входит в состав редакционного совета академического журнала). Заведует кафедрой «Государственное и муниципальное управление» в Российском государственном торгово-экономическом университете. Член диссертационного совета Санкт-Петербургского юридического института (состав совета). Главный редактор журнала «Муниципальный служащий Российской Федерации». 

Как все волжские люди любит природу, рыбалку, собирать грибы. Старается не пропускать в Москве театральные премьеры и музыкальные фестивали. Поклонник театра «Мастерская Петра Фоменко».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (8 ноября 2007 г., № 1476)
 Орден Почета
 Орден Дружбы (1997 г.)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 Медаль «В память 1000-летия Казани»
 Почетная грамота Правительства Российской Федерации
 Почетный знак Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 Почетная грамота Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
 Почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» (2013 г.)
 Почетная грамота Администрации Самарской области (2003 г.)
 Орден «Содружество» (2007 г.) — от Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств

Награжден также другими ведомственными наградами.

Общественные награды 
 Лауреат Премии «Российский Национальный Олимп» (2003 г.)

Награждён также другими общественными наградами.

Конфессиональные награды 
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени

Примечания

Ссылки 
 Мокрый В. С. на официальном сайте Государственной думы Российской Федерации
 Мокрый В. С. во фракции Единая Россия
 Мокрый В. С. в Министерстве энергетики Российской Федерации

Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Политики Самары
Члены «Единой России»